

Codici 
 dyo – codice ISO 639-3 della lingua jola-fonyi

Geografia 
 Dyo – comune della Saona e Loira (Francia)